El término agujero negro puede referirse a lo siguiente:

Astronomía
Agujero negro, una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de ella. 
 Electrón agujero negro, noción especulativa que dice que si hubiera un agujero negro con la misma masa y carga que un electrón compartirían muchas de las propiedades del electrón incluido el momento magnético y la longitud de onda.
 Microagujero negro, un simple agujero negro pequeño, en el que los efectos de la mecánica cuántica desempeñan un papel importante.

Cultura popular
 The Black Hole (El agujero negro), película de ciencia ficción de Walt Disney Productions.
 El Colegio del Agujero Negro, serie de televisión canadiense.

Otros usos
 Servidor de agujero negro, servidores del Sistema de nombres de dominio (DNS) que devuelven una respuesta de "dirección inexistente" a la búsqueda DNS inversa para las direcciones reservadas para uso privado.
 Agujero negro de Calcuta, calabozo en el antiguo Fuerte Wiliam, en Calcuta.